Yaméogo ist der Familienname folgender Personen:

 Guy Serge Yaméogo (* 2000), ivorischer Fußballspieler
 Hermann Yaméogo (* 1948), burkinischer Politiker
 Jacques Yaméogo (1943–2010), burkinischer Fußballtrainer
 Maurice Yaméogo (1921–1993), burkinischer Politiker, Präsident von Burkina Faso
 Narcisse Yaméogo (* 1980), burkinischer Fußballspieler
 Pierre Yaméogo (1955–2019), burkinischer Regisseur